Mall Musicc — спільний мікстейп американських реперів Lil Peep і Boy Froot, випущений 1 листопада 2015, на 19-річчя Густава.

Історія 
21 жовтня Boy Froot продемонстрував обкладинку реліза, а вже 1 листопада 2015 мікстейп Mall Musicc було випущено. Згодом, пісня 300 feet below була видалена з альбому.

Трек-ліст

Примітки 

Музичні альбоми 2015
Альбоми Lil Peep ‎